Universitatea Craiova peut se référer à :
 L'Université de Craiova, institution d’enseignement supérieur public de la ville de Craiova en Roumanie ;
 Universitatea Craiova, club roumain de handball situé à Craiova ;
 Fotbal Club Universitatea Craiova, club roumain de football fondé en 1948, disparu en 2014 avant d'être refondé en 2017 ;
 Clubul Sportiv Universitatea Craiova, club roumain de football fondé en 2013.